Guilin (kinesiska: 桂林, 桂林镇) är en köping i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 110 kilometer nordväst om det centrala stadsdistriktet Yuzhong.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Chongqing
WP:Projekt Kina